Il doppio del torneo di tennis Sunfeast Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Elena Lichovceva e Anastasija Myskina che hanno battuto in finale Neha Uberoi e Shikha Uberoi 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Elena Lichovceva /  Anastasija Myskina (campionesse)
 Emmanuelle Gagliardi /  María Emilia Salerni (primo turno)

 Nicole Pratt /  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Sania Mirza /  Virginia Ruano (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunfeast Open 2005